Mage ou Mages (au pluriel) ou MAGE est un nom commun, un nom propre ou un acronyme qui peut désigner :

Histoire 
 Mages, tribu mède

Nom commun 
Désignant à l’origine un prêtre ou un roi, le mage désigne de manière plus générale un magicien.

Patronyme 
 Émile Mage, photographe français ;
Eugène Mage, explorateur français

Bande dessinée 
 Mage est une série de comics créée par Matt Wagner ;
 Le Mage (ou Magus en version originale) est un personnage de Marvel Comics ;
 Le Mage est un personnage de la série de bande dessinée Le Pays des elfes.

Jeux 
 Mage est une classe de personnage dans des jeux de rôles ;
 Mage : l'Ascension est un jeu de rôle de White Wolf Publishing dans l’univers du Monde des Ténèbres ;
 Mage est une classe du jeu World of Warcraft.

Toponymes 
 Le Mage est une commune française de l’Orne ;
 Les Mages est une commune française du Gard ;
 Mage est une île japonaise de l’archipel Ōsumi.

Autres 
 M.A.G.E. est l’acronyme du groupement de recherche européen Marché du travail et Genre en Europe au sein du CNRS.
 MAGE pour Mutuelle autonome générale de l'éducation.

Voir aussi 
 Rois mages